Кубок Азии по футболу среди женщин 1997 года — одиннадцатый футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 5 по 14 декабря 1997 года в городе Гуандун, Китай. Впервые на турнире участвовал Гуам. Победителем турнира в 6-ый раз стала сборная Китая, обыгравшая в финале со счетом 2-0 КНДР. Являлся также отборочным турниром на Чемпионат мира по футболу среди женщин 1999.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Группа С

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Квалифицировавшиеся на ЧМ-1999:
 Япония
 Китай
 КНДР

Кубки Азии по футболу среди женщин
1997 год в Китае
Международные соревнования по футболу в Китае
Декабрь 1997 года
Футбол в Азии в 1997 году
1997 год в женском футболе